— сериал в жанре комедия-драма о криминалистическом мире Лондона.
 Minder — компьютерная игра в жанре управленческой стратегии, написанная Доном Пристли и выпущенная в 1985 году.

Примечания